

Верховське сільське поселення — сільське поселення, Більський район, Тверська область
 Верховське сільське поселення — сільське поселення, Тарногський район, Вологодська область

Див. також 
 Верхівське сільське поселення